Violette (film), Franse film uit 2013
Violette (automerk), Frans automerk

Zie ook
Violet